Saint-Privé kan syfta på:
 Saint-Privé, Saône-et-Loire
 Saint-Privé, Yonne